Alington ist der Familienname folgender Personen:

 Hildebrand Alington, 5. Baron Alington (1641–1723), irischer Adliger und Politiker